Argus est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 2 espèces d'oiseaux qui constituent les genres monospécifiques Argusianus et Rheinardia, tous deux de la famille des Phasianidae, ordre des Galliformes. Ce sont :
 l’Argus géant — Argusianus argus (en anglais : ) ;
 l’Argus ocellé — Rheinardia ocellata (en anglais : ).
Certaines classifications rajoutent une autre espèce au genre Argusianus :
 l'Argus bifascié – Argusianus bipunctatus.

Voir aussi 
 Engoulevent argus

Nom d'oiseau ambigu